Обязательное голосование (), реже обязательный вотум — юридическая обязанность избирателей принять участие в голосовании.

Исторически появившееся как средство борьбы с абсентеизмом избирателей, обязательное голосование обеспечивает высокую явку на выборах и, как следствие, практически исключает нерезультативный исход избирательного процесса. Однако побочным эффектом подобных мер является отсутствие собственного интереса избирателя к выборам, что ставит под сомнение искренность и обоснованность его волеизъявления. Посему вопрос о том, насколько легитимна избранная таким образом власть, остаётся предметом обсуждения в рамках теории конституционного права.

Использование в странах мира 
На август 2013 года 22 страны были отмечены, как использующие обязательное голосование. Из них только 12 стран (и еще один швейцарский кантон и один индийский штат) исполняют его. Из 30 стран-членов ОЭСР, 10 имели формы обязательного голосования.

Исполняют 
Эти страны и регионы исполняют законодательство по обязательному голосованию:
  — введено в 1912. Обязательно для граждан между 18 и 70 годами, не обязательно для людей старше 70 и между 16 и 18 годами. Однако, на праймериз, граждане до 70 могут отказаться голосовать, если они формально изъявят свое желание выборным властям за 48 часов до выборов. Это действительно только для ближайших праймериз и заявление нужно повторять каждый раз, если избиратель не хочет голосовать.
 Австралия — введено в 1924. Обязательно для федеральных и региональных выборов для граждан от 18 и старше. Гражданин обязан посетить участок для голосования, отметиться в избирательных списках, получить избирательный бюллетень, проследовать в кабинку для голосования, поставить пометку, сложить бюллетень и положить его в ящик для голосования. Закон прямо не указывает, что выбор должен быть сделан, он только говорит, что бюллетень должен быть «помечен». Согласно закону, как человек помечает бумагу — дело полностью индивидуальное. В некоторых штатах муниципальные выборы также обязательные. В выборах 2010 года в штате Тасмания, где 335,353 человек  приняли участия в выборах, примерно 6000 было оштрафовано на 26$ за неучастие в голосовании, из них примерно 2000 заплатили штраф. Голосование по почте доступно для тех, кому трудно прийти на участок. Раннее, или досрочное, голосование в специальных центрах для досрочного голосования также доступно для тех, кто может найти затруднительным прийти на участок в день выборов.
  — обязательно для грамотных граждан с 18 до 70. Не обязательно для людей старше 70, 16–17-летних и неграмотных всех возрастов. Заявление о неучастии может быть заполнено в отделениях почты и в избирательных центрах.
  — введено в 1960.
  — введено в 1936. Обязательно для граждан между 18 и 65, необязательно для 16–17 летних, неграмотных и тех, кто старше 65.
  штат Гуджарат принял законопроект законодательным собранием в 2009 и позднее с некоторыми изменениями в 2011. Законопроект был утвержден губернатором Гуджарата в ноябре 2014, голосование стало обязательным на выборах местного самоуправления и введено наказание за неучастие. Губернатор сначала решил не исполнять закон со ссылкой на юридические последствия и сложности в принуждении. Но позднее, в июне 2015 правительство решило обеспечить соблюдение закона.
 
  — обязательны для граждан с 18 до 75, не обязательно для лиц, старше 75 и для резидентов-иностранцев (для последних только в местных выборах).
  — все старше 17 лет обязаны голосовать. Однако в бюллетене только 1 кандидат . Голосование предназначено для того, чтобы отследить, кто в стране, а кто нет.  Протестное голосование ведет к последствиям для голосующих .
  — введено в 1965.
  — введено в 1933. Обязательно для граждан между 18 и 70, необязательно для лиц, старше 70.
  — обязательно для граждан старше 21 на дату последней редакции списка избирателей
  — введено в 1934 году, но не практиковалось до 1970.
 Шаффхаузен, кантон в . Обязательное голосование было введено в Швейцарии в 1904 году, но было упразднено остальными кантонами в 1974.

Не исполняют 
Страны, которые имеют обязательное голосование в своем законодательстве, но не исполняют его:
 Бельгия — обязательно для всех старше 18 прийти на избирательный участок, официальные санкции до сих пор существуют, но исполняются только для отсутствующих сотрудников избирательных участков с 2003.
 Боливия — введено в 1952.
 Коста-Рика
 Конго
 Доминиканская республика
 Египет
 Габон
 Греция
 Гватемала
 Гондурас
 Ливан — только для мужчин
 Ливия
 Мексика
 Панама
 Парагвай — обязательно для лиц от 18 до 75
 Таиланд
 Турция — штраф примерно в 10 долларов, в целом не исполняется.

Использовали в прошлом 
 Австрия — введено в 1924 и выполнялось в ходе президентских выборов 1925 года.
 Чили — удалено из Конституции и заменено добровольным голосованием в 2009, которое вошло в практику с 2012 года.
 Фиджи — упразднено в 2014.
 Италия — 1945—1993; только символические санкции: публикация списков непроголосовавших и упоминания в полицейских сертификатах, что человек не голосовал, на протяжении 5 лет после голосования.
 Нидерланды — введено в 1917 вместе с всеобщим избирательным правом, упразднено в 1967.
 Португалия — , не исполнялось
 Испания — 1907–1923, не исполнялось
 Швейцария — широко распространено среди 26 кантонов в XIX веке, но постепенно упразднялось, осталось только в кантоне Шаффхаузен.
 Штат Джорджия, США — введено в 1777 (за 10 лет до принятия федеральной Конституции в 1787)
 Венесуэла — удалено в 1993.

Литература

Примечания 

Голосование